Tamel kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Tamwol, ö, Likiep,

Portugal 

 Tamel (freguesia, lat 41,58, long -8,66), Braga, Barcelos, 
 Tamel (freguesia, lat 41,59, long -8,63), Braga, Barcelos, 
 Tamel (freguesia, lat 41,54, long -8,59), Braga, Barcelos, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar